Kormovoie (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Kormovoie (Crimea), localitat de Crimea, a Rússia